Евгений Горбань:
 Горбань, Евгений Евгеньевич (род. 1986) — казахстанский хоккеист, защитник.
 Горбань, Евгений Ефимович (1931—2001) — советский скульптор.